Cartutx (armes de foc), munició de les armes de foc lleugeres
 Cartutx d'escopeta, munició de les escopetes de caça
 Cartutx egipci, disc que envoltava el nom d'un faraó egipci
 Cartutx de tinta, envàs ple de tinta que s'usa en les impressores d'injecció (en plomes estilogràfiques s'anomena tub de tinta) 
 Cartutx (maquinari), és un dispositiu extraïble de conservació de programari o dades informàtiques.